Andrij Melnyk ist der Name folgender Personen:

* Andrij Melnyk (Offizier) (1890–1964), ukrainischer Offizier und Politiker
 Andrij Melnyk (Diplomat) (* 1975), ukrainischer Diplomat